Haschkowetz ist der Name

folgender Personen: 
 Ferdinand Marian (Sänger) (eigentlich Ferdinand Haschkowetz; 1859–1942), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Ferdinand Marian (Schauspieler) (eigentlich Ferdinand Haschkowetz; 1902–1946), österreichischer Schauspieler
 Maria Byk (eigentlich Annemarie Haschkowetz; 1904–1949), deutsche Schauspielerin

folgender Orte:
 Haškovec (Haschkowetz), Ansiedlung der Stadt Kopřivnice, Tschechien
 Haškovcova Lhota (Haschkowetz Lhota), Gemeinde in Tschechien